Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности — действующий совещательный орган, образованный при Правительстве Российской Федерации в 2013 году для рассмотрения вопросов обеспечения стабильности финансовой системы, выявления системных рисков и разработки предложений о мерах, направленных на их снижение.

Решения принимаются на основе консенсуса, они носят рекомендательный характер для федеральных органов исполнительной власти и Банка России.

Функции Совета 
Основными задачами Совета являются:
 оценка общего состояния мировой экономики и рисков, связанных с её изменением;
 осуществление анализа результатов мониторинга общего состояния финансовых и товарных рынков, оценка системных рисков, связанных с их развитием;
 оценка методики определения системно значимых финансовых институтов (кредитных организаций, банковских холдингов и групп, небанковских финансовых институтов, объектов инфраструктуры финансового рынка) и их перечня;
 рассмотрение методик выявления и оценок системных рисков и угроз финансовой стабильности;
 оценка уровня системных рисков и угроз финансовой стабильности;
 разработка предложений о мерах, направленных на восстановление финансовой стабильности.

Структура Совета 
Персональный состав Совета утверждается Правительством Российской Федерации. Совет возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства. В состав Совета входят представители исполнительной власти и Банка России:
 помощник Президента Российской Федерации по экономике, 
 генеральный директор государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», 
 министр финансов и заместитель министра финансов,
 министр экономического развития и заместитель министра экономического развития,
 председатель Банка России и четыре первых заместителя председателя Банка России.
В Совете обеспечено равное представительство от Правительства Российской Федерации и Банка России.

Состав Секретариата Совета формируют руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель министра финансов Российской Федерации и директор  Департамента финансовой стабильности Банка России.

Председатели Совета

Транспарентность 
При получении рекомендаций члены Совета должны представить информацию об  их  выполнении или невыполнении в срок, указанный в протоколе заседания, следуя принципу comply or explain. Однако заседания и решения Совета не обладают транспарентностью ввиду отсутствия о них публичной информации.

Из прессы известно, что Совет рассматривал такие темы как регулирование и контроль за государственными институтами развития, а также реформа лизинга.

Международный опыт 
Группа двадцати в 2009 году преобразовала Форум финансовой стабильности, существовавший с 1999 года, в Совет по финансовой стабильности. Он создан в форме международной организации для координации политик финансовой стабильности стран-участниц.

В 2015 году Президент Украины указом создал Совет по финансовой стабильности, целью которого является обеспечение своевременного выявления и минимизации рисков, угрожающих стабильности банковской и финансовой системы государства.

В 2016 году постановлением совета министров и Национального банка Беларуси Совет по финансовой стабильности создан в Беларуси для организации и координации взаимодействия государственных органов при осуществлении мониторинга финансовой стабильности.

Примечания

Ссылки 
 Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности
 Шувалов возглавил Национальный совет финстабильности вместо Силуанова. Интерфакс, 2 марта 2015 года.
 Мишина Е. Национальный совет оценит финансовые риски // Российская газета от 09.07.2013.
Экономическая политика в России
Правительство Российской Федерации
Финансовое регулирование
Органы финансового регулирования
Государственный финансовый контроль